Абросимово — посёлок в Нейском муниципальном округе (до 29 марта 2021 года — Нейский район) Костромской области, при одноимённом железнодорожном разъезде линии Буй—Котельнич Северной железной дороги, входил в состав Михалёвского сельского поселения.

География 
Рядом с посёлком и разъездом проходит автодорога регионального значения  Нея—Мантурово.

История 
Разъезд и посёлок при нём получили своё название от находившейся рядом деревни Абросимово. 
В 1678 году деревня Абросимово, состоявшая из 6 дворов, относилась к Потрусовской волости Кологривского уезда, была вотчиной Паисиева монастыря в Галиче.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в посёлке Абросимово Михалёвского сельсовета проживали 283 человека, преобладающая национальность жителей — русские (95%).

Инфраструктура 
В посёлке, по состоянию на 2019 год, функционировали основная школа с группой дошкольного воспитания, библиотека, сельский клуб, фельшерско-акушерский пункт. По состоянию на 2022 год школы в посёлке нет, дети обучаются в школе города Нея. 
 Памятники и памятные места 
 Обелиск павшим героям-землякам.

Примечания 

Населённые пункты Нейского района